Arcade (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Treviso
 Arcade (Georgia), een plaats in de Verenigde Staten
 Arcade (architectuur), een bogengalerij
 Arcade (film), een Amerikaanse film uit 1993 van Albert Pyun
 Arcadespel, een type computerspel
 Arcadehal, een hal met arcadespellen
 Arcade Pictures, een videomaatschappij, voorloper van Bridge Group
 Arcade Records, een platenmaatschappij
 Arcade (band), een Amerikaanse glammetalband
 Arcade (John Abercrombie), een muziekalbum
 Arcade (Duncan Laurence), een nummer van Duncan Laurence
 Arcade (Dimitri Vegas & Like Mike vs. W&W), een nummer van Dimitri Vegas & Like Mike en W&W